Romanes steht für:
 Sprache der Roma, siehe Romani
 Romanes Beach, Strand der Ross-Insel, Ross-Archipel, Antarktis

Romanes ist der Familienname von:
 George Romanes (1848–1894), britischer Evolutionsbiologe